Stati Uniti d'America
 Stewardson – villaggio della Contea di Shelby, Illinois
 Stewardson – township della Contea di Potter, Pennsylvania